Alphonse de Becker, (1826-1895), avocat belge, député de l'arrondissement de Louvain ;
 Auguste baron de Becker-Remy, (1862-1930), sénateur, président-administrateur-délégué des usines Remy ;
 Émile de Becker, (1830-1879), avocat et homme politique belge ;
 Raymond De Becker (1912-1969), journaliste belge ;
 , (1906-1942), résistant luxembourgeois.

Patronyme flamand